Ниже приведён список интегралов (первообразных функций) от экспоненциальной функции. В списке везде опущена константа интегрирования.

Неопределённые интегралы 
 

  для 

 

 

 

 

  для 

 

 

 

 

 

 

  где erf(…) — функция ошибок

Определённые интегралы 
  для , что есть логарифмическое среднее

 

  (интеграл Гаусса)

 

 

 

 

  (!! — двойной факториал)

 

 

 

 

 

  ( — модифицированная функция Бесселя первого рода)

 

  (Дзета-функция Римана)